Arado bezeichnet:
 Arado Flugzeugwerke

Arado ist der Familienname von
 Cléber Eduardo Arado (1972–2021), brasilianischer Fußballspieler
 Francisco Arado (* 1971), kubanischer Tischtennisspieler
 Rubén Arado (* 1970), kubanischer Tischtennisspieler